Вики Ли Макклюр (, род. 8 мая 1983 года, Ноттингем, Англия) — английская киноактриса. Наиболее известна по роли детектива-инспектора отдела по борьбе с коррупцией Кейт Флеминг в телесериале BBC «По долгу службы» (2012–настоящее время), и роли Лол Дженкинс в фильме Шейна Медоуза «Это Англия» (2006) и в мини-сериалах Медоуза «Это Англия 86» (2010), «Это Англия 88» (2011) и «Это Англия 90» (2015). До съёмок в «Это Англия» снялась ещё в одном фильме Медоуза «Комната для Ромео Брасса» (1999), сыграв Ледин Брасс.

Биография 
Родилась в Ноттингеме, училась в общеобразовательной школе. Была замечена известной английской киноактрисой Самантой Мортон, которая помогла Макклюр начать карьеру. Дебютировала в фильме Шейна Медоуза «Комната для Ромео Брасса» в 1999 году, но известность актрисе принёс фильм «Это Англия», в котором Вики сыграла активную участницу банды скинхедов — Лол. После выхода фильма «Это Англия» актриса снялась в ряде фильмов и сериалов.

В 2008 году снялась в роли Джульетты в малобюджетной комедии «Грязь и мудрость», первом полнометражном фильме, где поп-певица Мадонна выступила в роли режиссёра. Премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале 13 февраля 2008 года.

В 2010 году Макклюр появилась в ряде рекламных короткометражных фильмов для английского косметической марки «Illamasqua».

В 2011 году за роль Лол в фильме «Это Англия '86» награждена премией Британской телевизионной академии за лучшую женскую роль.

В 2013 году снялась в британском триллере «Эффект колибри».

Макклюр снималась в клипе на песню Джейка Багга — «Two Fingers».

Личная жизнь 
28 декабря 2017 года Макклюр объявила о своей помолвке с режиссёром Джонни Оуэном.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вики МакКлюр
 Вики МакКлюр на IMDB.com